Jean Goujon ist der Name folgender Personen:

* Jean Goujon (Bildhauer) (um 1510–um 1572), französischer Bildhauer
 Jean Goujon (Radsportler) (1914–1991), französischer Radsportler 
 Jean-Jacques-Émile Goujon (1823–1856), französischer Astronom
 Jean-Marie Claude Alexandre Goujon (1766–1795), französischer Journalist und Politiker